De Deense voetbalbeker 2004–05 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 51ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 24 juli 2004 en eindigde op 5 mei 2005 met de finale in het Parken Stadion (34.026 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Knud Erik Fisker. Brøndby IF won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-2 te winnen van FC Midtjylland.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2004/05

Bekervoetbal 2004/05
2005